La chapelle du Carmel peut faire référence à :

 une chapelle à Avignon, en France ;
 une chapelle à Fontainebleau, en France ;
 une chapelle à Séville, en Espagne.

Autres 
 la chapelle du Carmel Sainte-Thérèse à Créteil, en France.